Carl Frederik Grove er navnet på flere personer:

 Carl Frederik Grove (søofficer) (1758-1829) – en dansk søofficer
 Carl Frederik Grove (ingeniør) (1822-1883) – en dansk ingeniør
 Carl Frederik Grove, kendt som Carl Grove (1828-1895) – en dansk skolemand